Il singolare del torneo di tennis Gaz de France Stars 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Elena Bovina 0-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (campionessa)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Elena Bovina (finale)
 Karolina Šprem (secondo turno)

 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Assente
 Jelena Kostanić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gaz de France Stars 2004